

Église Sainte-Anne ; Alger

Église Sainte-Anne ; Annaberg-Buchholz (Saxe)
 Ancienne église Sainte-Anne de Schwabelsberg, village de la commune de Kempten (Bavière)

Église Sainte-Anne, à Auderghem (Bruxelles-Capitale)
 Église Sainte-Anne, à Gand (Flandre-Orientale)
 Église Sainte-Anne à Koekelberg (Bruxelles-Capitale)
 Église Sainte-Anne, qui porte aujourd'hui le nom d'église du Saint-Sacrement, à Liège (province de Liège)
 Église Sainte-Anne, à Uccle (Bruxelles-Capitale)

Église Sainte-Anne-de-Kent ; Sainte-Anne-de-Kent (Nouveau-Brunswick)
 Église Sainte-Anne du Ruisseau ; Argyle (Nouvelle-Écosse)
 Église Sainte-Anne-de-Beaupré ; Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec)
 Église St. Anne ; Toronto (Ontario)

: Iglesia de Santa Ana
 Église Sainte-Anne ; Séville (Andalousie)
 Église Sainte-Anne ; Archidona (Malaga)
 Église Sainte-Anne ; Magacela (Estrémadure)

Église Sainte-Anne ; Détroit (Michigan)

Église Sainte-Anne ; Amiens (Somme)
 Église Sainte-Anne ; Arles (Bouches-du-Rhône)
 Église Sainte-Anne ; Beauvezer (Alpes-de-Haute-Provence) 
 Église Sainte-Anne ; Cazeaux-de-Larboust (Haute-Garonne)
 Église Sainte-Anne ; Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)
 Église Sainte-Anne ; Chaussenans (Jura)
 Église Sainte-Anne ; Concarneau (Finistère) 
 Église Sainte-Anne ; Dijon (Côte-d'Or) 
 Église Sainte-Anne ; Le Guilvinec (Finistère)
 Église Sainte-Anne ; Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
 Église Sainte-Anne de Polangis ; Joinville-le-Pont (Val-de-Marne)
 Église Sainte-Anne ; Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher)
 Église Sainte-Anne ; Lardiers (Alpes-de-Haute-Provence) 
 Église Sainte-Anne ; Lavault-Sainte-Anne (Allier) 
 Église Sainte-Anne ; Le Breuil (Allier) 
 Église Sainte-Anne ; Montaigu-le-Blin (Allier) 
 Église Sainte-Anne ; Lyon  (Rhône) 
 Église Sainte-Anne de Ménival ; Lyon (Rhône) 
 Église Sainte-Anne ; Macouba (Martinique)
 Église Sainte-Anne de Gassicourt ; Mantes-la-Jolie (Yvelines)
 Église Sainte-Anne de Marcillé ; Marcillé-la-Ville (Mayenne)
 Église Sainte-Anne ; Marseille (Bouches-du-Rhône) 
 Église Sainte-Anne ; Montpellier (Hérault)
 Église Sainte-Anne ; Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
 Église Sainte-Anne ; Nantes (Loire-Atlantique)
 Église Sainte-Anne ; Nohant (Indre)
 Église Sainte-Anne ; Norrey-en-Auge (Calvados) 
 Église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles ; Paris
 Église Sainte-Anne ; Poissy (Yvelines)
 Église Sainte-Anne ; Sadillac, (Dordogne)
 Église Sainte-Anne ; Porquerolles (Var)
 Église Sainte-Anne ; Sabarat (Ariège)
 Église Sainte-Anne ; Saint-Benoît (La Réunion)
 Église Sainte-Anne ; Six-Fours-les-Plages (Var)
 Église Sainte-Anne ; Tavaux (Jura)
 Église Sainte-Anne ; Turckheim (Haut-Rhin) 
 Église Sainte-Anne ; Vallauris (Alpes-Maritimes)
 Église Sainte-Anne ; Vieille-Brioude (Haute-Loire)

Église paroissiale Sainte-Anne de Felsővíziváros ; Budapest

Église Sainte-Anne ; Jérusalem

Église Sainte-Anne ; Vilnius

Église Sainte-Anne ; Marsaskala
 ancienne église Sainte-Anne ; Marsaskala

Église Sainte-Anne ; Agadir

Église Sainte-Anne à Varsovie
église Sainte-Anne à Cracovie

Église Sainte-Anne ; Kew (Londres)
 Église Sainte-Anne ; Soho (Londres)
 Église Sainte-Anne ; Manchester
 Église Sainte-Anne ; Stretford (Manchester)

Église Sainte-Anne de Saint-Pétersbourg
Église Sainte-Anne ; Ekaterinbourg (Oblast de Sverdlovsk)

Église Sainte-Anne de Boukivtsovo.

~
Anne